Орлан-белохвост () — хищная птица из семейства ястребиных (Accipitridae).

Описание 
Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов. Хвост короткий, клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета, голова и шея с желтоватым осветлением, хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета, по сравнению с другими хищными птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет светло-жёлтый цвет. В отличие от беркута (Aquila chrysaetos), лапы орлана-белохвоста не покрыты перьями до самых пальцев. Молодые особи тёмно-бурого цвета, клюв тёмно-серый. С каждой линькой молодые орланы-белохвосты становятся всё больше похожими на взрослых животных, а в пятилетнем возрасте орлан-белохвост полностью обретает взрослую внешность. Самки орлана-белохвоста значительно больше по размеру и весят больше, чем самцы. В полёте птица держит свои широкие крылья горизонтально. После чёрного грифа (Aegypius monachus), бородача (Gypaetus barbatus) и белоголового сипа (Gyps fulvus) орлан-белохвост является четвёртой по величине хищной птицей Европы.

Систематика 
Подвиды орлана-белохвоста на сегодняшний день неизвестны. Ранее орланов-белохвостов Гренландии выделяли в отдельный подвид, однако позднее это деление не выдержало критики. По своему внешнему виду, поведению и экологии орлан-белохвост весьма похож на американского белоголового орлана (Haliaeetus leucocephalus), что для некоторых орнитологов стало поводом объединения двух видов в надвид.

Биология 
Питаются рыбой, или другими животными, связанными с водой (птицами, млекопитающими). Иногда может питаться падалью.

Разное 
Союз охраны птиц России объявил орлана-белохвоста птицей 2013 года.

Изображения

См. также 

 Орлан-белоголов

Примечания

Ссылки 
 
Молодой орлан-белохвост / Haliaeetus albicilla
Сазонов Сергей. "В царстве орлана-белохвоста". Институт леса Карельского научного центра РАН. Карельский экологический журнал "Зелёный лист", 2011 год; июнь, №1. С. 22-23.

Орланы
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1758 году
Красная книга Оренбургской области